Abraham Snellinck (baptisé en 1597-1661), peintre
 Andrea Snellinck (baptisé en 1587-1653), peintre
 Cornelis Snellinck, peintre
 Geeraert Snellinck (baptisé en 1577), peintre
 Daniel Snellinck I, peintre
 Daniel Snellinck II, peintre
 Daniel Snellinck III (1576-1627), peintre, fils de Jan Snellinck I
 David Snellinck (1591-), peintre
 Jan Snellinck (Jan Snellinck I) (c. 1548-1638), peintre flamand et collectionneur d'œuvres d'art
 Jan Snellinck II (1575 ou 1580-après 1627), peintre
 Jan Snellinck III (baptisé en 1640-avant 1691), peintre
 Joh. Snellinck (1642-?), peintre
 Paul Snellinck (1615-1669), peintre
 Steven Snellinck, peintre

Références